WCG — аббревиатура, имеющая несколько значений:
 World Community Grid — проект распределённых вычислений;
 World Cyber Games — ежегодные соревнования по кибериграм.